Bighorn Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bighorn Mountain (Arizona)
 Bighorn Mountain (Boulder County, Colorado)
 Bighorn Mountain (Larimer County, Colorado)
 Bighorn Mountain (Montana)
 Bighorn Mountain (Nebraska)

Siehe auch:
 Big Horn Mountain
 Bighorn Mountains, in Wyoming und Montana